Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Станисласа Вавринку са 6–4, 6–0.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Фернандо Гонзалез (четвртфинале)
  Иван Љубичић (четвртфинале) 
  Ришар Гаске ''(одустао) 

<li>  Гиљермо Кањас (прво коло) 
<li>  Карлос Моја (прво коло) 
<li>  Хуан Игнасио Чела (четвртфинале)
<li>  Маркос Багдатис (прво коло)

Жреб

Финала 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
|RD1=Полуфинале
|RD2=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Новак Ђоковић
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Андреас Сепи
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Станислас Вавринка
|RD1-score3-1=7
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=
|RD1-team4= Хуан Карлос Фереро
|RD1-score4-1=5
|RD1-score4-2=1
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Новак Ђоковић
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=
|RD2-team2= Станислас Вавринка
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=0
|RD2-score2-3=
}}

 Горња половина 

 Доња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=6/WC
|RD1-team01= К. Моја
|RD1-score01-1=6<sup>3
|RD1-score01-2=7
|RD1-score01-3=2
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С. Кубек
|RD1-score02-1=7<sup>7
|RD1-score02-2=5
|RD1-score02-3=6
|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ф. Лопез
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= В. Ешауер
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= М. Жикел
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=4
|RD1-seed06=
|RD1-team06= С. Вавринка
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Д. Налбандијан
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=7<sup>7
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=Q
|RD1-team08= С. Галвани
|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=6<sup>3
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=5/WC
|RD1-team09= Г. Кањас
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=6<sup>5
|RD1-seed10=
|RD1-team10=

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 2007.